Махарадзе Заурі Анзорович (1993) — український футболіст грузинського походження, воротар.
 Махарадзе Костянтин (Коте) Іванович (1927—2002) — грузинський актор, спортивний коментатор. Народний артист Грузії.
 Махарадзе Леван Шалвович (1993) — український футболіст грузинського походження, захисник.
 Махарадзе Пилип Ієсейович (1868—1941) — радянський партійний і державний діяч, керівник Грузинської РСР.

 Махарадзе — назва міста Озургеті з 1934 по 1989 рік.
 2139 Махарадзе (2139 Makharadze) — астероїд головного поясу
Грузинські прізвища